Le terme Pampa peut faire référence à :

Ecologie 
 la pampa, milieu naturel sud-américain. Le Fonds mondial pour la nature (WWF) distingue deux écorégions :
 la pampa humide au sud du Río de la Plata
 la pampa semi-aride ou Monte argentin ou :en:Argentine Monte dans l'intérieur

Ethnologie 
 les Indiens Pampas, qui peuplaient les pampas avant l'arrivée des Espagnols, et avant tout le peuple des Hets.

Toponymes 

 la province de La Pampa, une province située au centre de l'Argentine
 la pampa de Achala, une partie des sierras de Córdoba en Argentine 
 la localité de Pampa au Burkina Faso
 la pampa del Tamarugal, une partie du désert d'Atacama au Chili
 Pampa, une ville du Texas (États-Unis)
 Pampa, une rivière du sud de l'Inde
 , chef-lieu de la province de Tayacaja au Pérou
 la réserve nationale Pampas Galeras-Bárbara d'Achille est un parc naturel au Pérou

Véhicule 
 le  est un avion militaire argentin
 le IAME Pampa est un tracteur agricole fabriqué en Argentine

Entreprise 
 Pampa Energía est une entreprise d'électricité argentine

Biologie 
 le Pampa est une race équestre brésilienne.
  l'herbe de la pampa (Cortaderia selloana) est une plante herbacée sud-américaine typique des paysages de pampa
 le renard d'Aszara, renard d'Azara ou renard de la pampa (Lycalopex gymnocercus) est un canidé sud-américain
 le lièvre des pampas est un nom vernaculaire donné à plusieurs espèces de petits mammifères sud-américains
 le chat des pampas est un nom vernaculaire donné à une ou plusieurs espèces de félins sud-américains dont la parenté est discutée
 le cerf des pampas (Ozotoceros bezoarticus) est un cervidé sud-américain
 Actinopus pampa est une araignée endémique d'Argentine
 Bothriurus pampa est un scorpion endémique d'Argentine
 Campylopterus pampa est une espèce de colibri d'Amérique centrale

Culture 
 Pampa est un poète indien du  de langue kannada
 la bataille de Yahuar Pampa, la « campagne de sang » (1438), de localisation incertaine, a opposé les Incas aux Chancas
 Espiritu Pampa, la « plaine des esprits », est le nom hispano-péruvien de Vilcabamba, lieu de localisation incertaine qui servit de refuge à l'Inca Manco Capac II chassé par les Espagnols
 un pampa, monstre récurrent dans la série de jeux vidéo Final Fantasy.

Sports 
 les Pampas, une équipe argentine de rugby à XV.

Voir aussi